Юрий Борисович Шибнев (27 апреля 1951—17 ноября 2017) — орнитолог, фотограф-анималист.

Биография 
Родился в посёлке Сяин (окрестности селения Верхний Перевал) в бассейне реки Бикин в семье учителя, известного краеведа, натуралиста Бориса Константиновича Шибнева.

Юрия отчислили из Дальневосточного государственного университета после неудачно сданного экзамена по истории КПСС. После этого он около года проработал охотником-промысловиком на Бикине, а в летний сезон помогал фотографировать рыбного филина ленинградскому орнитологу Юрию Пукинскому. После совместной работы с Пукинским начался интерес Юрия к птицам. Об этом увлечении Юрий рассказал известному дальневосточному зоологу Алексею Ивановичу Куренцову. И Куренцов рекомендовал Юрия директору заповедника "Кедровая падь" Владимиру Михайловичу Поливанову. Так 7 февраля 1970 года Юрий пришёл работать в заповедник, где прослужил до конца жизни, 47 лет. Последние годы работал в должности ведущего инженера.

В 1976 году окончил Уссурийский государственный педагогический университет.

Фотографией живой природы начал заниматься после знакомства с Ю. Б. Пукинским. Впервые сфотографировал ряд дальневосточных видов птиц, гнезда которых до него никому не приходилось находить. Районы экспедиций включали озеро Ханка, бассейн реки Бикин, остров Сахалин, Курильские острова. В 1985 году, задолго до появления современных фотоловушек, первым применил для изучения дальневосточного леопарда метод съёмки с помощью настораживаемого натянутой леской фотоаппарата.

В 1991 году первый среди российский фотографов стал призёром ведущего в мире конкурса Wildlife Photographer of the Year в номинации "Поведение животных - насекомые".

Ю. Б. Шибнев участвовал в съёмках 5 фильмов о дальневосточном леопарде, а в 2004 японская телекомпания NHK посвятила фильм ему самому.

Достижения 

 Впервые обнаружил на территории СССР, нашел гнездо и сфотографировал тростниковую сутору Поливанова.
 1970 - впервые на территории СССР нашел гнездо с яйцом ширококрылой кукушки.
 1974 - впервые в истории нашёл гнездо чёрного журавля (вместе с Ю. Б. Пукинским и  Б. К. Шибневым).
 1985 - впервые сфотографировал в природе дальневосточного леопарда.
 1988 - впервые обнаружил гнездование хохлатого орла на территории СССР в Приморье

Публикации

Ссылки 
 Михайлов К. «Когда мы были молодыми» (о людях, любящих природу)
 Ушел из жизни легендарный фотограф, первым сделавший снимок дальневосточного леопарда
 Поздравляем с юбилеем одного из лучших фотографов-натуралистов - Юрия Шибнева // ЭкоДело
 «ВРЕМЯ И СОБЫТИЯ Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2016 год Хабаровск ДВГНБ ББК ...»

Примечания 

Выпускники Уссурийского педагогического института
Фотографы-анималисты
Сотрудники заповедника «Кедровая падь»
Деятели охраны природы